Port lotniczy Beauvais-Tillé
 Balkan Volleyball Association
 Business Value Added